Adam Walczak (1887-1940) – wiceprezydent Łodzi, działacz PPS
Adam Walczak (1915-2003) – oficer piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Adam Stanisław Walczak (ur. 1957) – polski piłkarz, obrońca